Новостудёновский сельсове́т — муниципальное образование в Сердобском районе Пензенской области. Имеет статус сельского поселения.

Общие сведения 
Новостудёновский сельсовет располагается на востоке Сердобского района. Площадь сельсовета — 18752 га. На территории сельского совета расположены магазин, 2 автозаправочные станции, спортзал, 2 библиотеки, 3 фельдшерско-акушерских пункта (в посёлке Зелёный Дол, сёлах Зеленовка, Новая Студёновка), основная общеобразовательная школа (в селе Зеленовка), 2 детских сада (в селе Зеленовка и посёлке Зелёный Дол). Общее население сельского совета на 1 января 2011 года — 1322 человека.

Население

Состав сельского поселения

Глава  администрации 
Главой администрации Новостудёновского сельского совета является Бауэр Валерий Викторович.

Адрес 
442862, Пензенская область, Сердобский район, с. Новая Студёновка, ул. Школьная, 4. Тел.: +7 84167 9-26-10

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации Сердобского района
 Официальный сайт администрации Новостудёновского сельсовета Сердобского района Пензенской области 
 Авторский портал Михаила Полубоярова 

Муниципальные образования Сердобского района
Сельские поселения Пензенской области